Арне́я () — малый город в Греции. Расположен на высоте 600 метров над уровнем моря, на полуострове Халкидики, на северных склонах хребта Холомондас, у подножия пика Льярингова (, 821 м), в 18 километрах к северо-востоку от Полийироса, в 58 километрах к юго-востоку от Салоник и в 278 километрах к северу от Афин. Исторический центр общины Аристотелис в периферийной единице Халкидики в периферии Центральная Македония. Центр Иерисской, Святогорской и Ардамерийской митрополии. Важный торговый и сельскохозяйственный центр Население 2300 жителей по переписи 2011 года. Площадь 69,409 квадратного километра.

Через город проходит  Салоники — Иерисос.

История 

Древний город Арны () согласно историческим данным и археологическим находкам находился к северу от холма Профитис-Илиас (Пророка Илии, ), расположенного в 2 километрах к северо-западу от современного города. Археологические данные свидетельствуют о существовании поселения с XV века до н. э. до XIV века н. э. По другой версии, на холме находился другой древний город — Авгея ().

Современный малый город основан в конце XV — начале XVI века как подворье монастыря Констамонит. Экономический подъем в XVIII веке связан с возобновлением добычи серебра на руднике . Входил в союз 12 деревень, называемый «Союз руды» () или Мандемохория () от  «руда» от . В союз входили , , , , , Лиаригови, , Казандзи-Махалас, , ,  и Иерисос. Союз распался в 1821 году в ходе Греческой революции, когда Арнея стала одним из 42 поселений на Халкидики, которые были разрушены турками. Позже Арнея была восстановлена. В 1871 году построено каменное здание школы, занятое с 1990 года администрацией общины. В 1889 году восстановлена церковь  (митрополичий собор Стефана Первомученика), трёхнефная базилика с колокольней. В ходе Первой Балканской войны 2 ноября 1912 года Арнея была освобождена от турок. В 1919 году построена церковь  (Святых бессребреников).

В 1918 году () создано сообщество. До 1928 года () город назывался Лиаригови (, ).

В 1999 году в здании второй половины XVIII — начала XIX века открыт . В здании постройки 1870 года расположен .

Население

Примечания 

Города Греции
Халкидики